Kotzur ist der Familienname folgender Personen: 

 Hans-Jürgen Kotzur (* 1946), deutscher Denkmalpfleger
 Juliane Kotzur (* 1992), deutsche Schauspielerin
 Markus Kotzur (* 1968), deutscher Jurist und Professor an der Universität Hamburg
 Theodor Kotzur (1883–1953), deutscher Gewerkschafter und sozialistischer Politiker (SPD, SED)